Während des Alten Zürichkriegs haben zwei verschiedene Schlachten nahe von Ortschaften namens St. Jakob stattgefunden:

 Schlacht bei St. Jakob an der Sihl, 1443
 Schlacht bei St. Jakob an der Birs, 1444